Menor d'edat, persona que no ha arribat a l'edat adulta 
 Art menor, vers que té vuit o menys síl·labes i se senyala la rima amb lletres minúscules 
 Caça menor, caça en què es persegueix a qualsevol animal salvatge menor que una guineu 
 Consolda menor
 Edda Menor, obra en prosa de Snorri Sturluson, composta vers el 1220 
 Orde menor, grau tradicional de l'orde sacramental en el catolicisme 
 Menor, frare de l'Orde dels Frares Menors Caputxins, orde mendicant 
 Menor, frare de l'Orde de Frares Menors, orde mendicant masculí de dret pontifici 
 Sirtis Menor, golf de la costa de la moderna Líbia 
 Basílica menor
 Astronomia:
 Ca Menor, constel·lació moderna i una de les 48 constel·lacions ptolemaiques 
 Cos menor del sistema solar
 Ossa Menor o Carro Menor, constel·lació de l'hemisferi nord
 Lleó Menor, constel·lació de l'hemisferi nord 
 Planeta menor
 Biografies:
 Agripina Menor (Oppidium Ubiorum, 15 dC -?), filla d'Agripina I i de Germànic. Va néixer vers l'any quarter de les legions romanes al Rin
 Antònia Menor (36 aC, Atenes-?), filla petita de Marc Antoni i Octàvia 
 Fàbia Menor, filla del patrici Marc Fabi Ambust 
 Faustina Menor, filla d'Ànnia Galèria Faustina i Antoní Pius
 Jaume el Menor
 Júlia Menor, germana de Juli Cèsar
 José Menor (Sabadell, 1977), pianista i compositor català
 Licínia Menor, dama romana, filla de Publi Licini Cras Dives Mucià, cònsol el 131 aC 
 Macrià Menor
 Octàvia Menor
 Servília Menor, germana de Servília Major i de Marc Livi Drus (tribú de la plebs el 91 aC)
 Matemàtiques:
 Menor (àlgebra lineal)
 Major i menor (elements)
 Semieix menor
 Música:
 Acord menor
 Escala menor
 Escala menor harmònica
 Escala menor melòdica
 Escala menor natural
 Relatiu menor, tonalitat major o, a l'inrevés, el relatiu principal d'una tonalitat menor 
 Músculs:
 Múscul adductor menor de la cuixa, múscul fort darrere del múscul pectini 
 Múscul oblic menor de l'ull, 
 Recte anterior menor del cap, múscul curt i pla 
 Múscul serrat menor posterior i superior
 Múscul serrat menor posterior i inferior, múscul serrat del tronc 
 Múscul palmar menor
 Múscul psoes menor, múscul esquelètic llarg, prim que es troba per davant del múscul psoes major 
 Múscul pectoral menor
 Múscul gluti menor
 Múscul romboide menor
 Múscul recte posterior menor del cap
 Múscul complex menor
 Múscul zigomàtic menor, múscul de la cara
 Múscul oblic menor de l'abdomen, múscul de l'abdomen 
 Múscul rodó menor